Bariol :
 Jean Barriol (1909-1989), chimiste français.
 Barriol, quartier d'Arles.

Voir aussi